Sezon (1957/1958) był 55. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 14 drużyn. 3 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi - NB II. Tytułu nie obroniła drużyna Vasas SC. Nowym mistrzem Węgier został zespół MTK. Tytuł króla strzelców zdobyli Zoltán Friedmanszky (Ferencvárosi TC) oraz János Molnár (MTK), którzy strzelili po 16 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1957 w piłce nożnej
1958 w piłce nożnej